ZNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanaimo Harbour (Columbia Britannica)  (Canada)